Битка за Добрич (ст. име Хаджи-оглу Пазарджик) може да се отнася до различни сражения, състояли се през различни исторически моменти, целящи завладяването на града с военна сила, като:

 Завладяването на Хаджи-оглу Пазарджик през 1596 г. от Михай Витязул.
 Освобождението на града от руските войски през 1774 г. при Руско-турската война (1768-1774)
 Завладяването на града от аянина Йълъкоглу през 1803 г. при войната му за надмощие в региона с аянина Тръстениклиоглу, последвана от:
 Обсадата на Хаджи-оглу Пазарджик от 1805 г., която води до превземането на града от Тръстениклиоглу.
 Повторно освобождение на града от русите на 21 май 1810 г. по време на Руско-турската война (1806-1812) и
 Третата поред окупация от руски сили на 28 юни 1828 г. през Руско-турската война (1828-1829), предхождаща:
 Финалното освобождение на града от руските войски на 15 януари 1878 г., предвождани от ген. Аполон Цимерман при Руско-турската освободителна война (1877-1878)
 и последвано от първото българско освобождение на града при Добричката епопея от 5 до 7 септември 1916 г. по време на Първата световна война.